Mineral des Jahres in folgenden Ländern:
 Mineral des Jahres (Deutschland), siehe Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie#Mineral des Jahres (Deutschland)
 Mineral des Jahres (Österreich), siehe Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie#Mineral des Jahres (Österreich)